MSC je zkratka s více významy:

 USB mass storage device class (USB MSC)
 Mezenchymální kmenová buňka – druh buněk, které jsou předmětem výzkumu v regenerativní medicíně a buněčné terapii pro svoji schopnost obnovovat poškozené mezenchymální a krvetvorné tkáně
 Mobile Switching Centre – telefonní ústředna v mobilních sítích
 Micro Computer Set – sada obvodů firmy Intel pro konstrukci mikropočítače
 Mediterranean Shipping Company – jedna z největších firem provozujících lodní dopravu
 Master of Science – akademický titul, správně psáno M.Sc.
 Multiplicative Scatter Correction – metoda korekce rozptylu spekter